Windows 2000 (МФА: , также называемая Win2k, W2k или Windows NT 5.0) — операционная система семейства Windows NT корпорации Microsoft, предназначенная для работы на компьютерах с 32-битными процессорами.

По данным веб-аналитики от Net Applications, по состоянию на июль 2016 года Windows 2000 практически не используется.

Существуют неофициальные сборки, основанные на Windows 2000 — Windows Powered и Windows AlphaBetas.

История 
Первая публичная бета-версия системы была выпущена 23 сентября 1997 года на . Изначально система носила название Windows NT 5.0, поскольку была следующей крупной версией Windows NT после Windows NT 4.0. Однако 27 октября 1998 года она получила собственное название Windows 2000. Финальная версия системы была выпущена для широкой общественности 17 февраля 2000 года.

Windows 2000 выпускалась в четырёх изданиях: Professional (издание для рабочих станций и опытных пользователей), Server, Advanced Server и Datacenter Server (для применения на серверах). Также были выпущены издания Windows 2000 Advanced Server Limited Edition и Windows 2000 Datacenter Server Limited Edition, предназначенные для работы на 64-разрядных процессорах Intel Itanium.

Впоследствии Windows 2000 была заменена операционными системами Windows XP (на стороне клиента) и Windows Server 2003 (на стороне сервера). По состоянию на 2005 год Windows 2000 сохраняла свою популярность, особенно в крупных компаниях, где обновление операционных систем на большом числе компьютеров связано с серьёзными техническими и финансовыми трудностями. Согласно исследованию компании Assetmetrix, в начале 2005 года доля Windows 2000 среди операционных систем Windows для рабочих станций в компаниях с более чем 250 компьютерами составляет более 50 %. В то же время в компаниях с менее чем 250 компьютерами Windows XP более популярна.

Корпорация Microsoft 30 июня 2005 года прекратила основную поддержку операционной системы Windows 2000, а 13 июля 2010 года — расширенную.

Новшества по сравнению с Windows NT 4.0 

Некоторыми из наиболее существенных улучшений в Windows 2000 по сравнению с Windows NT 4.0 являются:
 Поддержка службы каталогов Active Directory. Серверная часть Active Directory поставляется с изданиями Server, Advanced Server и Datacenter Server, в то время как полную поддержку службы на стороне клиента осуществляет издание Professional.
 Службы IIS версии 5.0. По сравнению с IIS 4.0 эта версия включает, помимо прочего, версию 3.0 системы веб-программирования ASP.
 Файловая система NTFS версии 3.0 (иногда ошибочно называемая NTFS 5.0 по внутренней версии Windows 2000 — NT 5.0). В этой версии NTFS впервые появилась поддержка квот, то есть ограничений на максимальный объём хранимых файлов для каждого пользователя. Также была добавлена поддержка файловой системы FAT32, отсутствовавшая в Windows NT 4.0.
 Обновлённый пользовательский интерфейс, включающий Active Desktop на основе Internet Explorer версии 5 и подобный, таким образом, интерфейсу Windows 98. Цветовая схема оформления была переработана.
 Языковая интеграция: предыдущие версии Windows выпускались в трёх вариантах — для европейских языков (однобайтные символы, письмо только слева направо), для дальневосточных языков (многобайтные символы) и для ближневосточных языков (письмо справа налево с контекстными вариантами букв). Windows 2000 объединяет эти возможности; все её локализованные версии сделаны на единой основе.
 Шифрованная файловая система EFS, с помощью которой можно зашифровать файлы и папки.

Утечка исходных текстов 
12 февраля 2004 года стало известно об утечке части исходных текстов Windows 2000 в пиринговые сети. Они распространялись в виде rar-архива размером 201 МБ; полный размер содержимого архива составлял 658 МБ, что дало основания полагать, что исходные тексты были вынесены на CD-ROM из некоего учреждения, имевшего к ним доступ (к ним относились сама корпорация Microsoft, государственные учреждения, заключившие с ней контракт Government Security Program, а также множество мелких фирм, получивших подряды на работу над отдельными частями Windows).

Как стало известно позднее, эти исходные тексты соответствовали версии Windows 2000 SP1. Они были переданы израильской компании , которая занималась созданием веб-браузера Internet Explorer для UNIX. Адреса электронной почты сотрудников Mainsoft были обнаружены в одном из крэш-дампов, содержавшихся в архиве с исходными текстами.

Через несколько дней после утечки Microsoft выпустила обращение, в котором подтверждала соответствие содержимого zip-архива исходным текстам Windows 2000 и обещала применить юридические санкции ко всем, кто будет уличён в распространении этого архива. Несмотря на угрозу, эти исходные тексты быстро разошлись по хакерским сообществам по всему миру. В частности, вскоре после утечки была обнаружена уязвимость в коде обработки BMP-файлов в IE; специалист по компьютерной безопасности, обнаруживший эту уязвимость, подтвердил, что он нашёл её, изучая утёкшие исходные тексты.

Версии 
Microsoft выпустила различные версии Windows 2000 для разных рынков и бизнес-задач: Professional, Server, Advanced Server и Datacenter Server. Каждая из них поставлялась отдельно.

Windows 2000 Professional являлась настольной операционной системой для бизнеса и конечных пользователей. Предлагалась высокая безопасность и стабильность в отличие от прошлых версий Windows. ОС поддерживала работу двух процессоров и оперативной памяти до 4 ГБ.

Windows 2000 Server имела похожий с Windows 2000 Professional интерфейс, однако содержала дополнительные компоненты для серверной части инфраструктуры. Важным новым компонентом стала функция Active Directory, которая была основана на технологии LDAP. В дополнение Microsoft интегрировала аутентификацию через Kerberos, заменив критикуемый метод NTLM. Кроме того в Windows 2000 можно было использовать доменное имя, что позволяло использовать динамический IP.

Windows 2000 Advanced Server — это вариант версии ОС Windows 2000 Server, но спроектированный для среднего и большого бизнеса. Здесь уже предлагалось использование кластерной инфраструктуры для повышенной гибкости и надёжности системы, включалась поддержка уже восьми процессоров, оперативной памяти до 8 ГБ на системах с PAE и поддержка восьмиполосной симметричной мультипроцессорности. Кроме всего прочего была поддержка  TCP/IP и расширенные двусерверные кластеры на  с Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition.

Windows 2000 Datacenter Server — вариант Windows 2000 Server для большого бизнеса, позволяющая иметь большие объёмы информации на одном центральном сервере. Также как и Advanced Server, данная версия поддерживала кластеризацию, отказоустойчивость и балансировку загрузки. Здесь уже осуществлялась поддержка 32 процессоров и 32 ГБ оперативной памяти со строгой системой тестирования, аппаратного разбиения на разделы, координированное техническое обслуживание и контроль изменений. Версия Windows 2000 Datacenter Server была представлена 11 августа 2000 года и выпущена в продажу 26 сентября 2000. Версия базировалась на Windows 2000 с пакетом обновления 1 и не была доступна для розничной продажи.

Пакеты обновления 

Для Windows 2000 было выпущено четыре пакета обновлений и один Rollup Update, выпущенный после SP4. Даты их выпуска: SP1 — 31 июля 2000, SP2 — 16 мая 2001, SP3 — 1 августа 2002 и SP4 — 26 июня 2003. В третьем пакете обновлений Microsoft удалила из операционной системы собственную реализацию Java Virtual Machine (см. Java: Конкуренция между Sun и Microsoft), а в панели управления появилась возможность удаления системных компонентов.

Microsoft изначально собиралась выпустить пять пакетов обновлений (Service Pack) для Windows 2000, но отменила разработку пятого пакета на ранней стадии разработки и выпустила вместо него Update Rollup 1 для четвёртого пакета обновлений — коллекцию патчей, закрывающих дыры в безопасности операционной системы и устраняющих прочие значимые проблемы.
Update Rollup 1 вышел 28 июня 2005 года. 13 сентября 2005 года вышла вторая версия Update Rollup.

Системные требования

Примечания

Ссылки 
 GUIdebook: Windows 2000 Gallery — Сайт, посвящённый сохранению графических интерфейсов пользователя

Литература 
 

2000
Программное обеспечение, разработанное в 1997 году
Неподдерживаемые ОС Microsoft